Бега́нн, Беґанн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 75 км на південний захід від Ренна, 40 км на схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 619 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1369,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Беганн на сайті французького Національного інституту географії
 Беганн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беганн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан